Koglberg ist der Name folgender Orte:

  Koglberg (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
  Koglberg (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark